Меса де ла Лагуна има више значења:

 Меса де ла Лагуна (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Лагуна (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Лагуна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Лагуна (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса де ла Лагуна, Меса де ла Вирхен (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де ла Лагуна (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику